O Amor Vencerá é o primeiro álbum de Padre Jonas Abib. Traz somente faixas compostas por si mesmo. Destaque para "Juras de Amor", que, regravada em 1991 pela Banda Agnus Dei, propagou-se por todas as paróquias do Brasil.

Apesar de não ter tido tanto sucesso quando do lançamento, as canções "O Amor Vencerá", "Virgem do Silêncio", "Eu Busco um Mundo de Sol" e "Senhor, Meu Amigo" foram posteriormente regravadas e lançadas no álbum Não Dá Mais Pra Voltar, o que impulsionou sua popularidade, especialmente da faixa-título, que é tema de abertura do popular programa de televisão O Amor Vencerá, da TV Canção Nova.

Faixas

LP (COMEP EPD 0418)

Ver também

 Música católica popular
 Canção Nova

Álbuns de Jonas Abib
Álbuns de 1977
Álbuns em língua portuguesa